

Rodentia Bowdich, 1821 cont.

Família Muridae Illiger, 1811
Subfamília Deomyinae Thomas, 1888
Gênero Acomys I. Geoffroy, 1838
Acomys airensis Thomas e Hinton, 1921
Acomys cahirinus (Desmarest, 1819)
Acomys chudeaui Kollman, 1911
Acomys cilicicus Spitzenberger, 1978
Acomys cineraceus Fitzinger e Heuglin, 1866
Acomys dimidiatus (Cretzschmar, 1826)
Acomys ignitus Dollman, 1910
Acomys johannis Thomas, 1912
Acomys kempi Dollman, 1911
Acomys louisae Thomas, 1896
Acomys minous Bate, 1906
Acomys mullah Thomas, 1904
Acomys nesiotes Bate, 1903
Acomys percivali Dollman, 1911
Acomys russatus (Wagner, 1840)
Acomys seurati Heim de Balsac, 1936
Acomys spinosissimus Peters, 1852
Acomys subspinosus (Waterhouse, 1838)
Acomys wilsoni Thomas, 1892
Gênero Deomys Thomas, 1888
Deomys ferrugineus Thomas, 1888
Gênero Lophuromys Peters, 1874
Lophuromys aquilus True, 1892
Lophuromys angolensis W. Verheyen, Dierckx e Hulselmans, 2000
Lophuromys ansorgei de Winton, 1896
Lophuromys brevicaudus Osgood, 1936
Lophuromys brunneus Thomas, 1906
Lophuromys chrysopus Osgood, 1936
Lophuromys dieterleni W. Verheyen, Hulselmans, Colyn e Hutterer, 1997
Lophuromys dudui W. Verheyen, Hulselmans, Dierckx e E. Verheyen, 2002
Lophuromys eisentrauti Dieterlen, 1978
Lophuromys flavopunctatus Thomas, 1888
Lophuromys huttereri W. verheyen, Colyn e Hulselmans, 1996
Lophuromys luteogaster Hatt, 1934
Lophuromys medicaudatus Dieterlen, 1975
Lophuromys melanonyx Petter, 1972
Lophuromys nudicaudus Heller, 1911
Lophuromys rahmi W. Verheyen, 1964
Lophuromys roseveari W. Verheyen, Hulselmans, Colyn e Hutterer, 1997
Lophuromys sikapusi (Temminck, 1853)
Lophuromys verhageni W. Verheyen, Hulselmans, Dierckx e E. Verheyen, 2002
Lophuromys woosnami Thomas, 1906
Lophuromys zena Dollman, 1909
Gênero Uranomys Dollman, 1909
Uranomys ruddi Dollman, 1909
Subfamília Gerbillinae Gray, 1825
Gênero Ammodillus Thomas, 1904
Ammodillus imbellis (de Winton, 1898)
Gênero Brachiones Thomas, 1925
Brachiones przewalskii (Büchner, 1889)
Gênero Desmodilliscus Wettstein, 1916
Desmodilliscus braueri Wettstein, 1916
Gênero Desmodillus Thomas e Schwann, 1904
Desmodillus auricularis (A. Smith, 1834)
Gênero Dipodillus Lataste, 1881
Dipodillus bottai Lataste, 1882
Dipodillus campestris (Loche, 1867)
Dipodillus dasyurus (Wagner, 1842)
Dipodillus harwoodi Thomas, 1901
Dipodillus jamesi Harrison, 1967
Dipodillus lowei (Thomas e Hinton, 1923)
Dipodillus mackilligini (Thomas, 1904)
Dipodillus maghrebi Schlitter e Setzer, 1972
Dipodillus rupicola Granjon, Aniskin, Volobouev e Sicard, 2002
Dipodillus simony Lataste, 1881
Dipodillus somalicus (Thomas, 1910)
Dipodillus stigmonyx Heuglin, 1877
Dipodillus zakariai Cockrum, Vaughn e Vaughn, 1976
Gênero Gerbilliscus Thomas, 1897
Gerbilliscus afra (Gray, 1830)
Gerbilliscus boehmi (Noack, 1887)
Gerbilliscus brantsii (A. Smith, 1836)
Gerbilliscus guineae Thomas, 1910
Gerbilliscus inclusus Thomas e Wroughton, 1908
Gerbilliscus kempi Wroughton, 1906
Gerbilliscus leucogaster (Peters, 1852)
Gerbilliscus nigricaudus (Peters, 1878)
Gerbilliscus phillipsi (de Winton, 1898)
Gerbilliscus robustus (Cretzschmar, 1830)
Gerbilliscus validus (Bocage, 1890)
Gênero Gerbillurus Shortridge, 1942
Gerbillurus paeba (A. Smith, 1836)
Gerbillurus setzeri (Schlitter, 1973)
Gerbillurus tytonis (Bauer e Niethammer, 1960)
Gerbillurus vallinus (Thomas, 1918)
Gênero Gerbillus Desmarest, 1804
Gerbillus acticola Thomas, 1918
Gerbillus agag Thomas, 1903
Gerbillus amoenus (de Winton, 1902)
Gerbillus andersoni de Winton, 1902
Gerbillus aquilus Schlitter e Setzer, 1972
Gerbillus brockmani (Thomas, 1910)
Gerbillus burtoni F. Cuvier, 1838
Gerbillus cheesmani Thomas, 1919
Gerbillus dongolanus (Heuglin, 1877)
Gerbillus dunni Thomas, 1904
Gerbillus famulus Yerbury e Thomas, 1895
Gerbillus floweri Thomas, 1919
Gerbillus garamantis Lataste, 1881
Gerbillus gerbillus (Olivier, 1801)
Gerbillus gleadowi Murray, 1886
Gerbillus grobbeni Klaptocz, 1909
Gerbillus henleyi (de Winton, 1903)
Gerbillus hesperinus Cabrera, 1936
Gerbillus hoogstraali Lay, 1975
Gerbillus latastei Thomas e Trouessart, 1903
Gerbillus mauritaniae (Heim de Balsac, 1943)
Gerbillus mesopotamiae Harrison, 1956
Gerbillus muriculus (Thomas e Hinton, 1923)
Gerbillus nancillus Thomas e Hinton, 1923
Gerbillus nanus Blanford, 1875
Gerbillus nigeriae Thomas e Hinton, 1920
Gerbillus occiduus Lay, 1975
Gerbillus perpallidus Setzer, 1958
Gerbillus poecilops Yerbury e Thomas, 1895
Gerbillus principulus (Thomas e Hinton, 1923)
Gerbillus pulvinatus Rhoads, 1896
Gerbillus pusillus Peters, 1878
Gerbillus pyramidum Geoffroy, 1825
Gerbillus rosalinda St. Leger, 1929
Gerbillus syrticus Misonne, 1974
Gerbillus tarabuli Thomas, 1902
Gerbillus vivax (Thomas, 1902)
Gerbillus watersi de Winton, 1901
Gênero Meriones Illiger, 1811
Meriones arimalius Cheesman e Hinton, 1924
Meriones chengi Wang, 1964
Meriones crassus Sundevall, 1842
Meriones dahlia Shidlovsky, 1962
Meriones grandis Cabrera, 1907
Meriones hurrianae Jerdon, 1867
Meriones libycus Lichtenstein, 1823
Meriones meridianus (Pallas, 1773)
Meriones persicus (Blanford, 1875)
Meriones rex Yerbury e Thomas, 1895
Meriones sacramenti Thomas, 1922
Meriones shawi (Duvernoy, 1842)
Meriones tamariscinus (Pallas, 1773)
Meriones tristrami Thomas, 1892
Meriones unguiculatus (Milne-Edwards, 1867)
Meriones vinogradovi Heptner, 1931
Meriones zarudnyi Heptner, 1937
Gênero Microdillus Thomas, 1910
Microdillus peeli (de Winton, 1898)
Gênero Pachyuromys Lataste, 1880
Pachyuromys duprasi Lataste, 1880
Gênero Psammomys Cretzschmar, 1828
Psammomys obesus Cretzschmar, 1828
Psammomys vexillaris Thomas, 1925
Gênero Rhombomys Wagner, 1841
Rhombomys opimus (Lichtenstein, 1823)
Gênero Sekeetamys Ellerman, 1947
Sekeetamys calurus (Thomas, 1892)
Gênero Tatera Lataste, 1882
Tatera indica (Hardwicke, 1807)
Gênero Taterillus Thomas, 1910
Taterillus arenarius Robbins, 1974
Taterillus congicus Thomas, 1915
Taterillus emini (Thomas, 1892)
Taterillus gracilis (Thomas, 1892)
Taterillus harringtoni (Thomas, 1906)
Taterillus lacustris (Thomas e Wroughton, 1907)
Taterillus petteri Sicard, Tranier e Gautun, 1988
Taterillus pygargus (F. Cuvier, 1838)
Taterillus tranieri Dobigny, Granjon, Aniskin, Ba e Volobouev, 2003
Subfamília Murinae Illiger, 1815
Gênero Abditomys Musser, 1982
Abditomys latidens (Sanborn, 1952)
Gênero Abeomelomys Menzies, 1990
Abeomelomys sevia (Tate e Archbold, 1935)
Gênero Aethomys Thomas, 1915
Aethomys bocagei (Thomas, 1904)
Aethomys chrysophilus (de Winton, 1897)
Aethomys hindei (Thomas, 1902)
Aethomys ineptus (Thomas e Wroughton, 1908)
Aethomys kaiseri (Noack, 1887)
Aethomys nyikae (Thomas, 1897)
Aethomys silindensis Roberts, 1938
Aethomys stannarius Thomas, 1913
Aethomys thomasi (de Winton, 1897)
Gênero Anisomys Thomas, 1903
Anisomys imitator Thomas, 1904
Gênero Anonymomys Musser, 1981
Anonymomys mindorensis Musser, 1981
Gênero Apodemus Kaup, 1829
Apodemus agrarius (Pallas, 1771)
Apodemus alpicola Heinrich, 1952
Apodemus argenteus (Temminck, 1844)
Apodemus chevrieri (Milne-Edwards, 1868)
Apodemus draco (Barrett-Hamilton, 1900)
Apodemus epimelas Nehring, 1902
Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)
Apodemus gurkha Thomas, 1924
Apodemus hyrcanicus Vorontsov, Boyeskorov e Mezhzherin, 1992
Apodemus latronum Thomas, 1911
Apodemus mystacinus (Danford e Alston, 1877)
Apodemus pallipes Barrett-Hamitlon, 1900
Apodemus peninsulae (Thomas, 1907)
Apodemus ponticus Sviridenko, 1936
Apodemus rusiges Miller, 1913
Apodemus semotus Thomas, 1908
Apodemus speciosus (Temminck, 1844)
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)
Apodemus uralensis (Pallas, 1811)
Apodemus witherbyi Thomas, 1902
Gênero Apomys Mearns, 1905
Apomys abrae (Sanborn, 1952)
Apomys datae (Meyer, 1899)
Apomys gracilirostris Ruedas, 1995
Apomys hylocetes Mearns, 1905
Apomys insignis Mearns, 1905
Apomys littoralis (Sanborn, 1952)
Apomys microdon Hollister, 1913
Apomys musculus Miller, 1911
Apomys sacobianus Johnson, 1962
Gênero Archboldomys Musser, 1982
Archboldomys luzonensis Musser, 1982
Archboldomys musseri Rickart, Heaney, Tabaranza & Balete, 1998 
Gênero Arvicanthis Lesson, 1842
Arvicanthis abyssinicus (Rüppell, 1842)
Arvicanthis ansorgei Thomas, 1910
Arvicanthis blicki Frick, 1914
Arvicanthis nairobae J. A. Allen, 1909
Arvicanthis neumanni (Matschie, 1894)
Arvicanthis niloticus (Desmarest, 1822)
Arvicanthis rufinus Temminck, 1853
Gênero Bandicota Gray, 1873
Bandicota bengalensis (Gray e Hardwicke, 1833)
Bandicota indica (Bechstein, 1800)
Bandicota savilei Thomas, 1916
Gênero Batomys Thomas, 1895
Batomys dentatus Miller, 1911
Batomys granti Thomas, 1895
Batomys russatus Musser, Heaney e Tabaranza, 1998
Batomys salomonseni (Sanborn, 1953)
Gênero Berylmys Ellerman, 1947
Berylmys berdmorei (Blyth, 1851)
Berylmys bowersi (Anderson, 1879)
Berylmys mackenziei (Thomas, 1916)
Berylmys manipulus (Thomas, 1916)
Gênero Bullimus Mearns, 1905
Bullimus bagobus Mearns, 1905
Bullimus gamay Rickart, Heaney e Tabaranza, 2002
Bullimus luzonicus (Thomas, 1895)
Gênero Bunomys Thomas, 1910
Bunomys andrewsi (J. A. Allen, 1911)
Bunomys chrysocomus (Hoffmann, 1887)
Bunomys coelestis (Thomas, 1896)
Bunomys fratrorum (Thomas, 1896)
Bunomys penitus (Miller e Hollister, 1921)
Bunomys prolatus Musser, 1991
Gênero Carpomys Thomas, 1895
Carpomys melanurus Thomas, 1895
Carpomys phaeurus Thomas, 1895
Gênero Chiromyscus Thomas, 1925
Chiromyscus chiropus (Thomas, 1891)
Gênero Chiropodomys Peters, 1868
Chiropodomys calamianensis (Taylor, 1934)
Chiropodomys gliroides (Blyth, 1856)
Chiropodomys karlkoopmani Musser, 1979
Chiropodomys major Thomas, 1893
Chiropodomys muroides Medway, 1965
Chiropodomys pusillus Thomas, 1893
Gênero Chiruromys Thomas, 1888
Chiruromys forbesi Thomas, 1888
Chiruromys lamia (Thomas, 1897)
Chiruromys vates (Thomas, 1908)
Gênero Chrotomys Thomas, 1895
Chrotomys gonzalesi Rickart e Heaney, 1991
Chrotomys mindorensis Kellogg, 1945
Chrotomys silaceus Thomas, 1895
Chrotomys whiteheadi Thomas, 1895
Gênero Coccymys Menzies, 1990
Coccymys albidens (Tate, 1951)
Coccymys ruemmleri (Tate e Archbold, 1941)
Gênero Colomys Thomas & Wroughton, 1907
Colomys goslingi Thomas e Wroughton, 1907
Gênero Conilurus Ogilby, 1838
†Conilurus albipes (Lichtenstein, 1829)
Conilurus penicillatus (Gould, 1842)
Gênero †Coryphomys Schaub, 1937
†Coryphomys buehleri Schaub, 1937
Gênero Crateromys Thomas, 1895
Crateromys australis Musser, Heaney e Rabor, 1985
Crateromys heaneyi González e Kennedy, 1996
†Crateromys paulus Musser e Gordon, 1981
Crateromys schadenbergi (Meyer, 1895)
Gênero Cremnomys Wroughton, 1912
Cremnomys cutchicus Wroughton, 1912
Cremnomys elvira (Ellerman, 1946)
Gênero Crossomys Thomas, 1907
Crossomys moncktoni Thomas, 1907
Gênero Crunomys Thomas, 1897
Crunomys celebensis Musser, 1982
Crunomys fallax Thomas, 1897
Crunomys melanius Thomas, 1907
Crunomys suncoides Rickart, Heaney, Tabaranza e Balete, 1998
Gênero Dacnomys Thomas, 1916
Dacnomys millardi Thomas, 1916
Gênero Dasymys Peters, 1875
Dasymys alleni Lawrence e Loveridge, 1953
Dasymys cabrali Verheyen, Hulselmans, Dierckx, Colyn, Leirs e Verheyen, 2003
Dasymys foxi Thomas, 1912
Dasymys incomtus (Sundevall, 1847)
Dasymys montanus Thomas, 1906
Dasymys nudipes (Peters, 1870)
Dasymys rufulus Miller, 1900
Dasymys rwandae Verheyen, Hulselmans, Dierckx, Colyn, Leirs e Verheyen, 2003
Dasymys sua Verheyen, Hulselmans, Dierckx, Colyn, Leirs e Verheyen, 2003
Gênero Dephomys Thomas, 1926
Dephomys defua (Miller, 1900)
Dephomys eburneae (Heim de Balsac e Bellier, 1967)
Gênero Desmomys Thomas, 1910
Desmomys harringtoni (Thomas, 1902)
Desmomys yaldeni Lavrenchenko, 2003
Gênero Diomys Thomas, 1917
Diomys crumpi Thomas, 1917
Gênero Diplothrix Thomas, 1916
Diplothrix legata (Thomas, 1906)
Gênero Echiothrix Gray, 1867
Echiothrix centrosa Miller e Hollister, 1921
Echiothrix leucura Gray, 1867
Gênero Eropeplus Miller e Hollister, 1921
Eropeplus canus Miller e Hollister, 1921
Gênero Golunda Gray, 1837
Golunda ellioti Gray, 1837
Gênero Grammomys Thomas, 1915
Grammomys aridulus Thomas e Hinton, 1923
Grammomys buntingi (Thomas, 1911)
Grammomys caniceps Hutterer e Dieterlen, 1984
Grammomys cometes (Thomas e Wroughton, 1908)
Grammomys dolichurus (Smuts, 1832)
Grammomys dryas (Thomas, 1907)
Grammomys gigas (Dollman, 1911)
Grammomys ibeanus (Osgood, 1910)
Grammomys kuru Thomas e Wroughton, 1907
Grammomys macmillani (Wroughton, 1907)
Grammomys minnae Hutterer e Dieterlen, 1984
Grammomys poensis (Eisentraut, 1965)
Gênero Hadromys Thomas, 1911
Hadromys humei (Thomas, 1886)
Hadromys yunnanensis Yang e Wang, 1987
Gênero Haeromys Thomas, 1911
Haeromys margarettae (Thomas, 1893)
Haeromys minahassae (Thomas, 1896)
Haeromys pusillus (Thomas, 1893)
Gênero Hapalomys Blyth, 1859
Hapalomys delacouri Thomas, 1927
Hapalomys longicaudatus Blyth, 1859
Gênero Heimyscus Misonna, 1969
Heimyscus fumosus (Brosset, Dubost e Heim de Balsac, 1965)
Gênero Hybomys Thomas, 1910
Hybomys badius Osgood, 1936
Hybomys basilii Eisentraut, 1965
Hybomys lunaris (Thomas, 1906)
Hybomys planifrons (Miller, 1900)
Hybomys trivirgatus (Temminck, 1853)
Hybomys univittatus (Peters, 1876)
Gênero Hydromys É. Geoffroy, 1804
Hydromys chrysogaster É. Geoffroy, 1804
Hydromys habbema Tate e Archbold, 1941
Hydromys hussoni Musser e Piik, 1982
Hydromys neobritannicus Tate e Archbold, 1935
Hydromys shawmayeri (Hinton, 1943)
Gênero Hylomyscus Thomas, 1926
Hylomyscus aeta (Thomas, 1911)
Hylomyscus alleni (Waterhouse, 1838)
Hylomyscus baeri Heim de Balsac e Aellen, 1965
Hylomyscus carillus (Thomas, 1904)
Hylomyscus denniae (Thomas, 1906)
Hylomyscus grandis Eisentraut, 1969
Hylomyscus parvus Brosset, Dubost e Heim de Balsac, 1965
Hylomyscus stella (Thomas, 1911)
Gênero Hyomys Thomas, 1903
Hyomys dammermani Stein, 1933
Hyomys goliath (Milne-Edwards, 1900)
Gênero Kadarsanomys Musser, 1981
Kadarsanomys sodyi (Bartels, 1937)
Gênero Komodomys Musser e Boeadi, 1980
Komodomys rintjanus (Sody, 1941)
Gênero Lamottemys Petter, 1986
Lamottemys okuensis Petter, 1986
Gênero Leggadina Thomas, 1910
Leggadina forresti (Thomas, 1906)
Leggadina lakedownensis Watts, 1976
Gênero Lemniscomys Trouessart, 1881
Lemniscomys barbarus (Linnaeus, 1766)
Lemniscomys bellieri Van der Straeten, 1975
Lemniscomys griselda (Thomas, 1904)
Lemniscomys hoogstraali Dieterlen, 1991
Lemniscomys linulus (Thomas, 1910)
Lemniscomys macculus (Thomas e Wroughton, 1910)
Lemniscomys mittendorfi Eisentraut, 1968
Lemniscomys rosalia (Thomas, 1904)
Lemniscomys roseveari Van der Straeten, 1980
Lemniscomys striatus (Linnaeus, 1758)
Lemniscomys zebra (Heuglin, 1864)
Gênero Lenomys Thomas, 1898
Lenomys meyeri (Jentink, 1879)
Gênero Lenothrix Miller, 1903
Lenothrix canus Miller, 1903
Gênero Leopoldamys Ellerman, 1947
Leopoldamys ciliatus Bonhote, 1900
Leopoldamys edwardsi (Thomas, 1882)
Leopoldamys milleti Robinson e Kloss, 1922
Leopoldamys neilli (Marshall, 1976)
Leopoldamys sabanus (Thomas, 1887)
Leopoldamys siporanus (Thomas, 1895)
Gênero Leporillus Thomas, 1906
†Leporillus apicalis (Gould, 1853)
Leporillus conditor (Sturt, 1848)
Gênero Leptomys Thomas, 1897
Leptomys elegans Thomas, 1897
Leptomys ernstmayri Rümmler, 1932
Leptomys signatus Tate e Archbold, 1938
Gênero Limnomys Mearns, 1905
Limnomys bryophilus Rickart, Heaney e Tabaranza, 2003
Limnomys sibuanus Mearns, 1905
Gênero Lorentzimys Jentink, 1911
Lorentzimys nouhuysi Jentink, 1911
Gênero Macruromys Stein, 1933
Macruromys elegans Stein, 1933
Macruromys major Rümmler, 1935
Gênero Madromys Sody, 1941
Madromys blanfordi (Thomas, 1881)
Gênero Malacomys Milne-Edwards, 1877
Malacomys cansdalei Ansell, 1958
Malacomys edwardsi Rochebrune, 1885
Malacomys longipes Milne-Edwards, 1877
Gênero Mallomys Thomas, 1898
Mallomys aroaensis (De Vis, 1907)
Mallomys gunung Flannery, Aplin e Groves, 1989
Mallomys istapantap Flannery, Aplin e Groves, 1989
Mallomys rothschildi Thomas, 1898
Gênero Malpaisomys Huterrer, Lopez-Martinez & Michaux, 1988
Malpaisomys insularis Hutterer, Lopez-Martinez e Michaux, 1988
Gênero Mammelomys Menzies, 1996
Mammelomys lanosus (Thomas, 1922)
Mammelomys rattoides (Thomas, 1922)
Gênero Margaretamys Musser, 1981
Margaretamys beccarii (Jentink, 1880)
Margaretamys elegans Musser, 1981
Margaretamys parvus Musser, 1981
Gênero Mastacomys Thomas, 1882
Mastacomys fuscus Thomas, 1882
Gênero Mastomys Thomas, 1915
Mastomys awashensis Lavrenchenko, Linkhnova e Baskevich, 1998
Mastomys coucha (Smith, 1834)
Mastomys erythroleucus (Temminck, 1853)
Mastomys huberti (Wroughton, 1908)
Mastomys kollmannspergeri Petter, 1957
Mastomys natalensis (Smith, 1834)
Mastomys pernanus (Kershaw, 1921)
Mastomys shortridgei (St. Leger, 1933)
Gênero Maxomys Sody, 1936
Maxomys alticola (Thomas, 1888)
Maxomys baeodon (Thomas, 1894)
Maxomys bartelsii (Jentink, 1910)
Maxomys dollmani (Ellerman, 1941)
Maxomys hellwaldii (Jentink, 1878)
Maxomys hylomyoides (Robinson e Kloss, 1916)
Maxomys inas (Bonhote, 1906)
Maxomys inflatus (Robinson e Kloss, 1916)
Maxomys moi (Robinson e Kloss, 1922)
Maxomys musschenbroekii (Jentink, 1878)
Maxomys ochraceiventer (Thomas, 1894)
Maxomys pagensis (Miller, 1903)
Maxomys panglima (Robinson, 1921)
Maxomys rajah (Thomas, 1894)
Maxomys surifer (Miller, 1900)
Maxomys wattsi Musser, 1991
Maxomys whiteheadi (Thomas, 1894)
Gênero Melasmothrix Miller e Hollister, 1921
Melasmothrix naso Miller e Hollister, 1921
Gênero Melomys Thomas, 1922
Melomys aerosus (Thomas, 1920)
Melomys arcium (Thomas, 1913)
Melomys bannisteri Kitchener e Maryanto, 1993
Melomys bougainville Troughton, 1936
Melomys burtoni (Ramsay, 1887)
Melomys capensis Tate, 1951
Melomys caurinus (Thomas, 1921)
Melomys cervinipes (Gould, 1852)
Melomys cooperae Kitchener, 1995
Melomys dollmani Rümmler, 1935
Melomys fraterculus (Thomas, 1920)
Melomys frigicola Tate, 1951
Melomys fulgens (Thomas, 1920)
Melomys howi Kitchener, 1996
Melomys leucogaster (Jentink, 1908)
Melomys lutillus (Thomas, 1913)
Melomys matambuai Flannery, Colgan e Trimble, 1994
Melomys obiensis (Thomas, 1911)
Melomys paveli Helgen, 2003
Melomys rubicola Thomas, 1924
Melomys rufescens (Alston, 1877)
Melomys spechti Flannery e Wickler, 1990
Melomys talaudium (Thomas, 1921)
Gênero Mesembriomys Palmer, 1906
Mesembriomys gouldii (Gray, 1843)
Mesembriomys macrurus (Peters, 1876)
Gênero Micaelamys Ellerman, 1941
Micaelamys granti (Wroughton, 1908)
Micaelamys namaquensis (A. Smith, 1834)
Gênero Microhydromys Tate e Archbold, 1941
Microhydromys musseri Flannery, 1989
Microhydromys richardsoni Tate e Archbold, 1941
Gênero Micromys Dehne, 1841
Micromys minutus (Pallas, 1771)
Gênero Millardia Thomas, 1911
Millardia gleadowi (Murray, 1886)
Millardia kathleenae Thomas, 1914
Millardia kondana Mishra e Dhanda, 1975
Millardia meltada (Gray, 1837)
Gênero Muriculus Thomas, 1902
Muriculus imberbis (Rüppell, 1842)
Gênero Mus Linnaeus, 1758
Mus baoulei (Vermeiren e Verheyen, 1980)
Mus booduga (Gray, 1837)
Mus bufo (Thomas, 1906)
Mus callewaerti (Thomas, 1925)
Mus caroli Bonhote, 1902
Mus cervicolor Hodgson, 1845
Mus cookii Ryley, 1914
Mus crociduroides (Robinson e Kloss, 1916)
Mus famulus Bonhote, 1898
Mus fernandoni (Phillips, 1932)
Mus fragilicauda Auffray, Orth, Catalan, Desmarais, González e Bonhomme, 2003
Mus goundae Petter & Genest, 1970 
Mus haussa (Thomas & Hinton, 1920) 
Mus indutus (Thomas, 1910)
Mus macedonicus Petrov & Ruzic, 1983 
Mus mahomet Rhoads, 1896 
Mus mattheyi Petter, 1969
Mus mayori (Thomas, 1915)
Mus minutoides A. Smith, 1834
Mus musculoides Temminck, 1853
Mus musculus Linnaeus, 1758
Mus neavei (Thomas, 1910)
Mus orangiae (Roberts, 1926)
Mus oubanguii Petter e Genest, 1970
Mus pahari Thomas, 1916
Mus phillipsi Wroughton, 1912
Mus platythrix Bennett, 1832
Mus saxicola Elliot, 1839 
Mus setulosus Peters, 1876
Mus setzeri Petter, 1978
Mus shortridgei (Thomas, 1914)
Mus sorella (Thomas, 1909)
Mus spicilegus Petenyi, 1882
Mus spretus Lataste, 1883
Mus tenellus (Thomas, 1903)
Mus terricolor Blyth, 1851 
Mus triton (Thomas, 1909)
Mus vulcani (Robinson e Kloss, 1919)
Gênero Mylomys Thomas, 1906
Mylomys dybowskii (Pousargues, 1893)
Mylomys rex Thomas, 1906
Gênero Myomyscus Shortridge, 1942
Myomyscus angolensis (Bocage, 1890)
Myomyscus brockmani (Thomas, 1908)
Myomyscus verreauxii (Smith, 1834)
Myomyscus yemeni Sanborn e Hoogstraal, 1953
Gênero Nesokia Gray, 1842
Nesokia bunnii (Khajuria, 1981)
Nesokia indica (Gray e Hardwicke, 1830)
Gênero Nesoromys Thomas, 1922
Nesoromys ceramicus (Thomas, 1920)
Gênero Nilopegamys Osgood, 1928
Nilopegamys plumbeus Osgood, 1928
Gênero Niviventer Marshall, 1976
Niviventer andersoni (Thomas, 1911)
Niviventer brahma (Thomas, 1914)
Niviventer cameroni Chasen, 1940
Niviventer confucianus (Milne-Edwards, 1871)
Niviventer coninga Swinhoe, 1864
Niviventer cremoriventer (Miller, 1900)
Niviventer culturatus (Thomas, 1917)
Niviventer eha (Wroughton, 1916)
Niviventer excelsior (Thomas, 1911)
Niviventer fraternus Robinson e Kloss, 1916
Niviventer fulvescens (Gray, 1847)
Niviventer hinpoon (Marshall, 1976)
Niviventer langbianis (Robinson e Kloss, 1922)
Niviventer lepturus (Jentink, 1879)
Niviventer niviventer (Hodgson, 1836)
Niviventer rapit (Bonhote, 1903)
Niviventer tenaster (Thomas, 1916)
Gênero Notomys Lesson, 1842
Notomys alexis Thomas, 1922
†Notomys amplus Brazenor, 1936
Notomys aquilo Thomas, 1921
Notomys cervinus (Gould, 1853)
Notomys fuscus (Jones, 1925)
†Notomys longicaudatus (Gould, 1844)
†Notomys macrotis Thomas, 1921
Notomys mitchellii (Ogilby, 1838)
†Notomys mordax Thomas, 1922
Gênero Oenomys Thomas, 1904
Oenomys hypoxanthus (Pucheran, 1855)
Oenomys ornatus Thomas, 1911
Gênero Palawanomys Musser e Newcomb, 1983
Palawanomys furvus Musser e Newcomb, 1983
Gênero Papagomys Sody, 1941
Papagomys armandvillei (Jentink, 1892)
†Papagomys theodorverhoeveni Musser, 1981
Gênero Parahydromys Poche, 1906
Parahydromys asper (Thomas, 1906)
Gênero Paraleptomys Tate e Archbold, 1941
Paraleptomys rufilatus Osgood, 1945
Paraleptomys wilhelmina Tate e Archbold, 1941
Gênero Paramelomys Rümmler, 1936
Paramelomys gressitti Menzies, 1996
Paramelomys levipes (Thomas, 1897)
Paramelomys lorentzii (Jentink, 1908)
Paramelomys mollis (Thomas, 1913)
Paramelomys moncktoni (Thomas, 1904)
Paramelomys naso Thomas, 1911
Paramelomys platyops (Thomas, 1906)
Paramelomys rubex Thomas, 1922
Paramelomys steini Rümmler, 1935
Gênero Paruromys Ellerman, 1954
Paruromys dominator (Thomas, 1921)
Gênero Paulamys Musser, 1986
Paulamys naso (Musser, 1981)
Gênero Pelomys Peters, 1852
Pelomys campanae (Huet, 1888)
Pelomys fallax (Peters, 1852)
Pelomys hopkinsi Hayman, 1955
Pelomys isseli (de Beaux, 1924)
Pelomys minor Cabrera e Ruxton, 1926
Gênero Phloeomys Waterhouse, 1839
Phloeomys cumingi (Waterhouse, 1839)
Phloeomys pallidus Nehring, 1890
Gênero Pithecheir F. Cuvier, 1842
Pithecheir melanurus F. Cuvier, 1833
Pithecheir parvus Kloss, 1916
Gênero Pithecheirops Emmons, 1993
Pithecheirops otion Emmons, 1993
Gênero Pogonomelomys Rümmler, 1936
Pogonomelomys bruijni (Peters e Doria, 1876)
Pogonomelomys mayeri (Rothschild e Dollman, 1932)
Gênero Pogonomys Milne-Edwards, 1877
Pogonomys championi Flannery, 1988
Pogonomys fergussoniensis Laurie, 1952
Pogonomys loriae Thomas, 1897
Pogonomys macrourus (Milne-Edwards, 1877)
Pogonomys sylvestris Thomas, 1920
Gênero Praomys Thomas, 1915
Praomys daltoni Thomas, 1892
Praomys degraaffi Peterhans e Van der Straeten, 1999
Praomys delectorum (Thomas, 1910)
Praomys derooi (Van der Straeten e Verheyen, 1978)
Praomys hartwigi Eisentraut, 1968
Praomys jacksoni (de Winton, 1897)
Praomys lukolelae (Hatt, 1934)
Praomys minor Hatt, 1934
Praomys misonnei Van der Straeten e Dieterlen, 1987
Praomys morio (Trouessart, 1881)
Praomys mutoni Van der Straeten e Dudu, 1990
Praomys obscurus Hutterer e Dieterlen, 1992
Praomys petteri Van der Straeten, Lecompte e Denys, 2003
Praomys rostratus (Miller, 1900)
Praomys tullbergi (Thomas, 1894)
Praomys verschureni Verheyen e Van der Straeten, 1977
Gênero Protochromys Menzies, 1996
Protochromys fellowsi (Hinton, 1943)
Gênero Pseudohydromys Rümmler, 1934
Pseudohydromys ellermani (Laurie e Hill, 1954)
Pseudohydromys fuscus (Laurie, 1952)
Pseudohydromys murinus Rümmler, 1934
Pseudohydromys occidentalis Tate, 1951
Gênero Pseudomys Gray, 1832
Pseudomys albocinereus (Gould, 1845)
Pseudomys apodemoides Finlayson, 1932
Pseudomys australis J. E. Gray, 1832
Pseudomys bolami Troughton, 1932
Pseudomys calabyi Kitchener e Humphreys, 1987
Pseudomys chapmani Kitchener, 1980
Pseudomys delicatulus (Gould, 1842)
Pseudomys desertor Troughton, 1932
Pseudomys fieldi (Waite, 1896)
Pseudomys fumeus Brazenor, 1934
Pseudomys glaucus Thomas, 1910
†Pseudomys gouldii (Waterhouse, 1839)
Pseudomys gracilicaudatus (Gould, 1845)
Pseudomys hermannsburgensis (Waite, 1896)
Pseudomys higginsi (Trouessart, 1897)
Pseudomys johnsoni Kitchener, 1985
Pseudomys laborifex Kitchener e Humphreys, 1987
Pseudomys nanus (Gould, 1858)
Pseudomys novaehollandiae (Waterhouse, 1843)
Pseudomys occidentalis Tate, 1951
Pseudomys oralis Thomas, 1921
Pseudomys patrius (Thomas e Dollman, 1909)
Pseudomys pilligaensis Fox e Briscoe, 1980
Pseudomys shortridgei (Thomas, 1907)
Gênero Rattus G. Fischer, 1803
Rattus adustus Sody, 1940
Rattus andamanensis Blyth, 1860
Rattus annandalei (Bonhote, 1903)
Rattus arfakiensis Rümmler, 1935
Rattus argentiventer (Robinson e Kloss, 1916)
Rattus arrogans Thomas, 1922
Rattus baluensis (Thomas, 1894)
Rattus blangorum Miller, 1942
Rattus bontanus Thomas, 1921
Rattus burrus (Miller, 1902)
Rattus colletti (Thomas, 1904)
Rattus elaphinus Sody, 1941
Rattus enganus (Miller, 1906)
Rattus everetti (Günther, 1879)
Rattus exulans (Peale, 1848)
Rattus feliceus Thomas, 1920
Rattus fuscipes (Waterhouse, 1839)
Rattus giluwensis Hill, 1960
Rattus hainaldi Kitchener, How e Maharadatunkamsi, 1991
Rattus hoffmanni (Matschie, 1901)
Rattus hoogerwerfi Chasen, 1939
Rattus jobiensis Rümmler, 1935
Rattus koopmani Musser e Holden, 1991
Rattus korinchi (Robinson e Kloss, 1916)
Rattus leucopus (Gray, 1867)
Rattus losea (Swinhoe, 1871)
Rattus lugens (Miller, 1903)
Rattus lutreolus (J. E. Gray, 1841)
†Rattus macleari (Thomas, 1887)
Rattus marmosurus Thomas, 1921
Rattus mindorensis (Thomas, 1898)
Rattus mollicomulus Tate e Archbold, 1935
Rattus montanus Phillips, 1932
Rattus mordax (Thomas, 1904)
Rattus morotaiensis Kellogg, 1945
†Rattus nativitatis (Thomas, 1889)
Rattus niobe (Thomas, 1906)
Rattus nitidus (Hodgson, 1845)
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)
Rattus novaeguineae Taylor e Calaby, 1982
Rattus omichlodes Misonne, 1979
Rattus osgoodi Musser e Newcomb, 1985
Rattus palmarum (Zelebor, 1869)
Rattus pelurus Sody, 1941
Rattus pococki Ellerman, 1941
Rattus praetor (Thomas, 1888)
Rattus pyctoris Hodgson, 1845
Rattus ranjiniae Agrawal e Ghosal, 1969
Rattus rattus (Linnaeus, 1758)
Rattus richardsoni (Tate, 1949)
Rattus salocco Tate e Archbold, 1935
†Rattus sanila Flannery e White, 1991
Rattus satarae Hinton, 1918
Rattus simalurensis (Miller, 1903)
Rattus sordidus (Gould, 1858)
Rattus steini Rümmler, 1935
Rattus stoicus (Miller, 1902)
Rattus tanezumi Temminck, 1844
Rattus tawitawiensis Musser e Heaney, 1985
Rattus timorensis Kitchener, Aplin e Boeadi, 1991
Rattus tiomanicus (Miller, 1900)
Rattus tunneyi (Thomas, 1904)
Rattus vandeuseni (Taylor e Calaby, 1982)
Rattus verecundus (Thomas, 1904)
Rattus villosissimus (Waite, 1898)
Rattus xanthurus (Gray, 1867)
Gênero Rhabdomys Thomas, 1916
Rhabdomys dilectus (de Winton, 1897)
Rhabdomys pumilio (Sparrman, 1784)
Gênero Rhagamys Major, 1905
Rhagamys orthodon Hensel, 1956
Gênero Rhynchomys Thomas, 1895
Rhynchomys isarogensis Musser e Freeman, 1981
Rhynchomys soricoides Thomas, 1895
Gênero Solomys Thomas, 1922
Solomys ponceleti (Troughton, 1935)
Solomys salamonis (Ramsay, 1883)
Solomys salebrosus Troughton, 1936
Solomys sapientis (Thomas, 1902)
Solomys spriggsarum Flannery e Wickler, 1990
Gênero Sommeromys Musser e Durden, 2002
Sommeromys macrorhinos Musser e Durden, 2002
Gênero †Spelaeomys Hooijer, 1957
†Spelaeomys florensis Hooijer, 1957
Gênero Srilankamys Musser, 1981
Srilankamys ohiensis (Phillips, 1929)
Gênero Stenocephalemys Frick, 1914
Stenocephalemys albipes (Rüppell, 1842)
Stenocephalemys albocaudata Frick, 1914
Stenocephalemys griseicauda Petter, 1972
Stenocephalemys ruppi (Van der Straeten e Dieterlen, 1983)
Gênero Stochomys Thomas, 1926
Stochomys longicaudatus (Tullberg, 1893)
Gênero Sundamys Musser e Newcomb, 1983
Sundamys infraluteus (Thomas, 1888)
Sundamys maxi (Sody, 1932)
Sundamys muelleri (Jentink, 1879)
Gênero Taeromys Sody, 1941
Taeromys arcuatus (Tate e Archbold, 1935)
Taeromys callitrichus (Jentink, 1878)
Taeromys celebensis (Gray, 1867)
Taeromys hamatus (Miller e Hollister, 1921)
Taeromys microbullatus Tate e Archbold, 1935
Taeromys punicans (Miller e Hollister, 1921)
Taeromys taerae (Sody, 1932)
Gênero Tarsomys Mearns, 1905
Tarsomys apoensis Mearns, 1905
Tarsomys echinatus Musser e Heaney, 1992
Gênero Tateomys Musser, 1969
Tateomys macrocercus Musser, 1982
Tateomys rhinogradoides Musser, 1969
Gênero Thallomys Thomas, 1920
Thallomys loringi (Heller, 1909)
Thallomys nigricauda (Thomas, 1882)
Thallomys paedulcus (Sundevall, 1846)
Thallomys shortridgei Thomas e Hinton, 1923
Gênero Thamnomys Thomas, 1907
Thamnomys kempi Dollman, 1911
Thamnomys major Hatt, 1934
Thamnomys venustus Thomas, 1907
Gênero Tokudaia Kuroda, 1943
Tokudaia muenninki Johnson, 1946
Tokudaia osimensis (Abe, 1934)
Gênero Tryphomys Miller, 1910
Tryphomys adustus Miller, 1910
Gênero Uromys Peters, 1867
Uromys anak Thomas, 1907
Uromys boeadii Groves e Flannery, 1994
Uromys caudimaculatus (Krefft, 1867)
Uromys emmae Groves e Flannery, 1994
Uromys hadrourus (Winter, 1983)
†Uromys imperator (Thomas, 1888)
Uromys neobritannicus Tate e Archbold, 1935
†Uromys porculus Thomas, 1904
Uromys rex (Thomas, 1888)
Uromys siebersi XXXX, XXXX
Gênero Vandeleuria Gray, 1842
Vandeleuria nilagirica Jerdon, 1867
Vandeleuria nolthenii Phillips, 1929
Vandeleuria oleracea (Bennett, 1832)
Gênero Vernaya Anthony, 1941
Vernaya fulva (G. M. Allen, 1927)
Gênero Xenuromys Tate e Archbold, 1941
Xenuromys barbatus (Milne-Edwards, 1900)
Gênero Xeromys Thomas, 1889
Xeromys myoides Thomas, 1889
Gênero Zelotomys Osgood, 1910
Zelotomys hildegardeae (Thomas, 1902)
Zelotomys woosnami (Schwann, 1906)
Gênero Zyzomys Thomas, 1909
Zyzomys argurus (Thomas, 1889)
Zyzomys maini Kitchener, 1989
Zyzomys palatilis Kitchener, 1989
Zyzomys pedunculatus (Waite, 1896)
Zyzomys woodwardi (Thomas, 1909)
Subfamília Leimacomyinae Wilson e Reeder, 2005
Gênero Leimacomys Matschie, 1893
Leimacomys büttneri Matschie, 1893
Subfamília Otomyinae Thomas, 1897
Gênero Myotomys Thomas, 1918
Myotomys sloggetti (Thomas, 1902)
Myotomys unisulcatus (F. Cuvier, 1829)
Gênero Otomys F. Cuvier, 1823
Otomys anchietae Bocage, 1882
Otomys angoniensis Wroughton, 1906
Otomys barbouri Lawrence e Loveridge, 1953
Otomys burtoni Thomas, 1918
Otomys cuanzensis Hill e Carter, 1937
Otomys dartmouthi Thomas, 1906
Otomys denti Thomas, 1906
Otomys dollmani Heller, 1912
Otomys irroratus (Brants, 1827)
Otomys jacksoni Thomas, 1891
Otomys lacustris G. M. Allen e Loveridge, 1933
Otomys laminatus Thomas e Schwann, 1905
Otomys maximus Roberts, 1924
Otomys occidentalis Dieterlen e Van der Straeten, 1992
Otomys orestes Thomas, 1913
Otomys saundersiae Roberts, 1929
Otomys tropicalis Thomas, 1902
Otomys typus Heuglin, 1877
Otomys uzungwensis Lawrence e Loveridge, 1953
Gênero Parotomys Thomas, 1918
Parotomys brantsii (A. Smith, 1834)
Parotomys littledalei Thomas, 1918
Família Platacanthomyidae Alston, 1876
Gênero Platacanthomys Blyth, 1859
Platacanthomys lasiurus Blyth, 1859
Gênero Typhlomys Milne-Edwards, 1877
Typhlomys cinereus Milne-Edwards, 1877
Família Spalacidae Gray, 1821
Subfamília Myospalacinae Lilljeborg, 1866
Gênero Eospalax G. M. Allen, 1938
Eospalax fontanierii (Milne-Edwards, 1867)
Eospalax rothschildi (Thomas, 1911)
Eospalax smithii (Thomas, 1911)
Gênero Myospalax Laxmann, 1769
Myospalax aspalax (Pallas, 1776)
Myospalax myospalax (Laxmann, 1773)
Myospalax psilurus (Milne-Edwards, 1874)
Subfamília Rhizomyinae Winge, 1887
Gênero Cannomys Thomas, 1915
Cannomys badius (Hodgson, 1841)
Gênero Rhizomys Gray, 1831
Rhizomys pruinosus Blyth, 1851
Rhizomys sinensis Gray, 1831
Rhizomys sumatrensis (Raffles, 1821)
Subfamília Spalacinae Gray, 1821
Gênero Spalax Güldenstaedt, 1770
Spalax arenarius Reshetnik, 1939
Spalax carmeli Nevo, Ivanitskaya e Beiles, 2001
Spalax ehrenbergi (Nehring, 1898)
Spalax galili Nevo, Ivanitskaya e Beiles, 2001
Spalax giganteus Nehring, 1898
Spalax golani Nevo, Ivanitskaya e Beiles, 2001
Spalax graecus Nehring, 1898
Spalax judaei Nevo, Ivanitskaya e Beiles, 2001
Spalax leucodon (Nordmann, 1840)
Spalax microphthalmus Güldenstaedt, 1770
Spalax nehringi (Satunin, 1898)
Spalax uralensis Tiflov e Usov, 1939
Spalax zemni Erxleben, 1777
Subfamília Tachyoryctinae Miller e Gidley, 1918
Gênero Tachyoryctes Rüppell, 1835
Tachyoryctes ankoliae Thomas, 1909
Tachyoryctes annectens Thomas, 1891
Tachyoryctes audax Thomas, 1910
Tachyoryctes daemon Thomas, 1909
Tachyoryctes ibeanus Thomas, 1900
Tachyoryctes macrocephalus Rüppell, 1842
Tachyoryctes naivashae Thomas, 1909
Tachyoryctes rex Heller, 1910
Tachyoryctes ruandae Lönnberg e Gyldenstolpe, 1925
Tachyoryctes ruddi Thomas, 1909
Tachyoryctes spalacinus Thomas, 1909
Tachyoryctes splendens (Rüppell, 1835)
Tachyoryctes storeyi Thomas, 1909
Família Calomyscidae Vorontsov e Potapova, 1979
Gênero Calomyscus Thomas, 1905
Calomyscus bailwardi Thomas, 1905
Calomyscus baluchi Thomas, 1920
Calomyscus elburzensis Goodwin, 1938
Calomyscus grandis Schlitter e Setzer, 1973
Calomyscus hotsoni Thomas, 1920
Calomyscus mystax Kashkarov, 1925
Calomyscus tsolovi Peshev, 1991
Calomyscus urartensis Vorontsov e Kartavseva, 1979

Subordem Anomaluromorpha Bugge, 1974
Família Anomaluridae Gervais, 1849
Subfamília Anomalurinae Gervais, 1849
Gênero Anomalurus Waterhouse, 1843
Anomalurus beecrofti Fraser, 1853
Anomalurus derbianus (Gray, 1842)
Anomalurus pelii (Schlegel e Müller, 1845)
Anomalurus pusillus Thomas, 1887
Subfamília Zenkerellinae Matschie, 1898
Gênero Idiurus Matschie, 1894
Idiurus macrotis Miller, 1898
Idiurus zenkeri Matschie, 1894
Gênero Zenkerella Matschie, 1898
Zenkerella insignis Matschie, 1898
Família Pedetidae Gray, 1825
Gênero Pedetes Illiger, 1811
Pedetes capensis (Forster, 1778)
Pedetes surdaster Thomas, 1902

Subordem Hystricomorpha  Brandt, 1855

Infraordem Ctenodactylomorphi Chaline e Mein, 1979
Família Ctenodactylidae Gervais, 1853
Gênero Ctenodactylus Gray, 1830
Ctenodactylus gundi (Rothmann, 1776)
Ctenodactylus vali Thomas, 1902
Gênero Felovia Lataste, 1886
Felovia vae Lataste, 1886
Gênero Massoutiera Lataste, 1885
Massoutiera mzabi (Lataste, 1881)
Gênero Pectinator Blyth, 1856
Pectinator spekei Blyth, 1856

Infraordem Hystricognathi Brandt, 1855
Família Bathyergidae Waterhouse, 1841
Subfamília Bathyerginae Waterhouse, 1841
Gênero Bathyergus Illiger, 1811
Bathyergus janetta Thomas e Schwann, 1904
Bathyergus suillus (Schreber, 1782)
Gênero Cryptomys Gray, 1864
Cryptomys amatus (Wroughton, 1907)
Cryptomys anselli Burda, Zima, Scharff, Macholán e Kawalika, 1999
Cryptomys bocagei (de Winton, 1897)
Cryptomys damarensis (Ogilby, 1838)
Cryptomys darlingi Roberts, 1895
Cryptomys foxi (Thomas, 1911)
Cryptomys hottentotus (Lesson, 1826)
Cryptomys kafuensis Burda, Zima, Scharff, Macholán e Kawalika, 1999
Cryptomys mechowi (Peters, 1881)
Cryptomys ochraceocinereus (Heuglin, 1864)
Cryptomys zechi (Matschie, 1900)
Gênero Georychus Illiger, 1811
Georychus capensis (Pallas, 1778)
Gênero Heliophobius Peters, 1846
Heliophobius argenteocinereus Peters, 1846
Subfamília Heterocephalinae Landry, 1957
Gênero Heterocephalus Rüppell, 1842
Heterocephalus glaber Rüppell, 1842
Família Hystricidae G. Fischer, 1817
Gênero Atherurus F. Cuvier, 1829
Atherurus africanus Gray, 1842
Atherurus macrourus (Linnaeus, 1758)
Gênero Hystrix Linnaeus, 1758
Hystrix africaeaustralis Peters, 1852
Hystrix brachyuran Linnaeus, 1758
Hystrix crassispinis (Günther, 1877)
Hystrix cristata Linnaeus, 1758
Hystrix indica Kerr, 1792
Hystrix javanica (F. Cuvier, 1823)
Hystrix pumila (Günther, 1879)
Hystrix sumatrae (Lyon, 1907)
Gênero Trichys Günther, 1877
Trichys fasciculata (Shaw, 1801)
Família Petromuridae Wood, 1955
Gênero Petromus A. Smith, 1831
Petromus typicus A. Smith, 1831
Família Ctenomyidae Lesson, 1842
Gênero Ctenomys de Blainville, 1826
Ctenomys argentinus Contreras e Berry, 1982
Ctenomys australis Rusconi, 1934
Ctenomys azarae Thomas, 1903
Ctenomys bergi Thomas, 1902
Ctenomys boliviensis Waterhouse, 1848
Ctenomys bonettoi Contreras e Berry, 1982
Ctenomys brasiliensis de Blainville, 1826
Ctenomys budini Thomas, 1913
Ctenomys colburni J. A. Allen, 1903
Ctenomys coludo Thomas, 1920
Ctenomys conoveri Osgood, 1946
Ctenomys coyhaiquensis Kelt e Gallordo, 1994
Ctenomys dorbignyi Contreras e Contreras, 1984
Ctenomys dorsalis Thomas, 1900
Ctenomys emilianus Thomas e St. Leger, 1926
Ctenomys famosus Thomas, 1920
Ctenomys flamarioni Travi, 1981
Ctenomys fochi Thomas, 1919
Ctenomys fodax Thomas, 1910
Ctenomys frater Thomas, 1902
Ctenomys fulvus Philippi, 1860
Ctenomys goodfellowi Thomas, 1921
Ctenomys haigi Thomas, 1917
Ctenomys johannis Thomas, 1921
Ctenomys juris Thomas, 1920
Ctenomys knighti Thomas, 1919
Ctenomys lami Freitas, 2001
Ctenomys latro Thomas, 1918
Ctenomys leucodon Waterhouse, 1848
Ctenomys lewisi Thomas, 1926
Ctenomys magellanicus Bennett, 1836
Ctenomys maulinus Philippi, 1872
Ctenomys mendocinus Philippi, 1869
Ctenomys minutus Nehring, 1887
Ctenomys occultus Thomas, 1920
Ctenomys opimus Wagner, 1848
Ctenomys osvaldoreigi Contreras, 1995
Ctenomys pearsoni Lessa e Langguth, 1983
Ctenomys perrensi Thomas, 1898
Ctenomys peruanus Sanborn e Pearson, 1947
Ctenomys pilarensis Contreras, 1993
Ctenomys pontifex Thomas, 1918
Ctenomys porteousi Thomas, 1916
Ctenomys pundti Nehring, 1900
Ctenomys rionegrensis Langguth e Abella, 1970
Ctenomys roigi Contreras, 1988
Ctenomys saltarius Thomas, 1912
Ctenomys scagliai Contreras, 1999
Ctenomys sericeus J. A. Allen, 1903
Ctenomys sociabilis Pearson e Christie, 1985
Ctenomys steinbachi Thomas, 1907
Ctenomys sylvanus Thomas, 1919
Ctenomys talarum Thomas, 1898
Ctenomys torquatus Lichtenstein, 1830
Ctenomys tuconax Thomas, 1925
Ctenomys tucumanus Thomas, 1900
Ctenomys tulduco Thomas, 1921
Ctenomys validus Contreras, Roig e Suzarte, 1977
Ctenomys viperinus Thomas, 1926
Ctenomys yolandae Contreras e Berry, 1984
Família Echimyidae Gray, 1825
Subfamília Echimyinae Gray, 1825
Gênero Callistomys Emmons e Vucetich, 1998
Callistomys pictus (Pictet, 1841)
Gênero Diplomys Thomas, 1916
Diplomys caniceps (Günther, 1877)
Diplomys labilis (Bangs, 1901)
Diplomys rufodorsalis (J. A. Allen, 1899)
Gênero Echimys G. Cuvier, 1809
Echimys chrysurus (Zimmermann, 1780)
Echimys saturnus Thomas, 1928
Echimys semivillosus (I. Geoffroy, 1838)
Gênero Isothrix Wagner, 1845
Isothrix bistriata Wagner, 1845
Isothrix negrensis Thomas, 1920
Isothrix pagurus Wagner, 1845
Isothrix sinnamariensis Granjon, Patton, Vie e Volobuev, 1996
Gênero Makalata Husson, 1978
Makalata didelphoides (Desmarest, 1817)
Makalata grandis (Wagner, 1845)
Makalata macrura (Wagner, 1842)
Makalata obscura (Wagner, 1840)
Makalata occasius Thomas, 1921
Makalata rhipidura Thomas, 1928
Gênero Phyllomys Lund, 1839
Phyllomys blainvillii (F. Cuvier, 1837)
Phyllomys brasiliensis Lund, 1840
Phyllomys dasythrix Hensel, 1872
Phyllomys kerri (Moojen, 1950)
Phyllomys lamarum (Thomas, 1916)
Phyllomys lundi Leite, 2003
Phyllomys mantiqueirensis Leite, 2003
Phyllomys medius (Thomas, 1909)
Phyllomys nigrispinus (Wagner, 1842)
Phyllomys pattoni Emmons, Leite, Kock e Costa, 2002
Phyllomys thomasi (Ihering, 1871)
Phyllomys unicolor (Wagner, 1842)
Subfamília Eumysopinae Rusconi, 1935
Gênero Carterodon Waterhouse, 1848
Carterodon sulcidens (Lund, 1841)
Gênero Clyomys Thomas, 1916
Clyomys bishopi Ávila-Pires e Wutke, 1981
Clyomys laticeps (Thomas, 1909)
Gênero Euryzygomatomys Goeldi, 1901
Euryzygomatomys spinosus (G. Fischer, 1814)
Gênero Hoplomys J. A. Allen, 1908
Hoplomys gymnurus (Thomas, 1897)
Gênero Lonchothrix Thomas, 1920
Lonchothrix emiliae Thomas, 1920
Gênero Mesomys Wagner, 1845
Mesomys hispidus (Desmarest, 1817)
Mesomys leniceps Thomas, 1926
Mesomys occultus Patton, da Silva e Malcolm, 2000
Mesomys stimulax Thomas, 1911
Gênero Proechimys J. A. Allen, 1899
Proechimys brevicauda (Günther, 1877)
Proechimys canicollis (J. A. Allen, 1899)
Proechimys chrysaeolus (Thomas, 1898)
Proechimys cuvieri Petter, 1978
Proechimys decumanus (Thomas, 1899)
Proechimys echinothrix da Silva, 1998
Proechimys gardneri da Silva, 1998
Proechimys goeldii Thomas, 1905
Proechimys guairae Thomas, 1901
Proechimys guyannensis (É. Geoffroy, 1803)
Proechimys hoplomyoides (Tate, 1939)
Proechimys kulinae da Silva, 1998
Proechimys longicaudatus (Rengger, 1830)
Proechimys magdalenae (Hershkovitz, 1948)
Proechimys mincae (J. A. Allen, 1899)
Proechimys oconnelli J. A. Allen, 1913
Proechimys pattoni da Silva, 1998
Proechimys poliopus Osgood, 1914
Proechimys quadruplicatus Hershkovitz, 1948
Proechimys roberti Thomas, 1901
Proechimys semispinosus (Tomes, 1860)
Proechimys simonsi Thomas, 1900
Proechimys steerei Goldman, 1911
Proechimys trinitatus (J. A. Allen e Chapman, 1893)
Proechimys urichi (J. A. Allen, 1899)
Gênero Thrichomys Trouessart, 1880
Thrichomys apereoides (Lund, 1839)
Thrichomys inermis (Pictet, 1843)
Thrichomys pachyurus (Wagner, 1845)
Gênero Trinomys Thomas, 1921
Trinomys albispinus (I. Geoffroy, 1838)
Trinomys dimidiatus (Günther, 1877)
Trinomys eliasi Pessôa e Reis, 1993
Trinomys gratiosus Moojen, 1948
Trinomys iheringi Thomas, 1911
Trinomys mirapitanga Lara, Patton e Hingst-Zaher, 2002
Trinomys moojeni Pessôa, Oliveira e Reis, 1992
Trinomys myosuros (Lichtenstein, 1820)
Trinomys paratus Moojen, 1948
Trinomys setosus (Desmarest, 1817)
Trinomys yonenagae Rocha, 1995
Subfamília Dactylomyinae Tate, 1935
Gênero Dactylomys I. Geoffroy, 1838
Dactylomys boliviensis Anthony, 1920
Dactylomys dactylinus (Desmarest, 1817)
Dactylomys peruanus J. A. Allen, 1900
Gênero Kannabateomys Jentink, 1891
Kannabateomys amblyonyx (Wagner, 1845)
Gênero Olallamys Emmons, 1988
Olallamys albicauda (Günther, 1879)
Olallamys edax (Thomas, 1916)
Subfamília † Heteropsomyinae Anthony, 1917
Gênero †Boromys Miller, 1916
†Boromys offella Miller, 1916
†Boromys torrei J. A. Allen, 1917
Gênero †Brotomys Miller, 1916
†Brotomys contractus Miller, 1929
†Brotomys voratus Miller, 1916
Gênero †Heteropsomys Anthony, 1916
†Heteropsomys antillensis (Anthony, 1917)
†Heteropsomys insulans Anthony, 1916
Família Thryonomyidae Pocock, 1922
Gênero Thryonomys Fitzinger, 1867
Thryonomys gregorianus (Thomas, 1894)
Thryonomys swinderianus (Temminck, 1827)
Família Erethizontidae Bonaparte, 1845
Subfamília Chaetomyinae Thomas, 1896
Gênero Chaetomys Gray, 1843
Chaetomys subspinosus (Olfers, 1818)
Subfamília Erethizontinae Bonaparte, 1845
Gênero Coendou Lacépède, 1799
Coendou bicolor (Tschudi, 1844)
Coendou nycthemera (Olfers, 1818)
Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758)
Coendou rothschildi Thomas, 1902
Gênero Echinoprocta Gray, 1865
Echinoprocta rufescens (Gray, 1865)
Gênero Erethizon F. Cuvier, 1822
Erethizon dorsatum (Linnaeus, 1758)
Gênero Sphiggurus F. Cuvier, 1825
Sphiggurus ichillus Voss e da Silva, 2001
Sphiggurus insidiosus (Lichtenstein, 1818)
Sphiggurus melanurus (Wagner, 1842)
Sphiggurus mexicanus (Kerr, 1792)
Sphiggurus pruinosus (Thomas, 1905)
Sphiggurus roosmalenorum Voss e da Silva, 2001
Sphiggurus spinosus (F. Cuvier, 1823)
Sphiggurus vestitus (Thomas, 1899)
Sphiggurus villosus (F. Cuvier, 1823)
Família Chinchillidae Bennett, 1833
Gênero Chinchilla Bennett, 1829
Chinchilla chinchilla Lichtenstein, 1830
Chinchilla lanigera (Molina, 1782)
Gênero Lagidium Meyen, 1833
Lagidium peruanum Meyen, 1833
Lagidium viscacia (Molina, 1782)
Lagidium wolffsohni (Thomas, 1907)
Gênero Lagostomus Brookes, 1828
Lagostomus crassus Thomas, 1910
Lagostomus maximus (Desmarest, 1817)
Família Dinomyidae Peters, 1873
Gênero Dinomys Peters, 1873
Dinomys branickii Peters, 1873
Família Caviidae G. Fischer, 1817
Subfamília Caviinae G. Fischer, 1817
Gênero Cavia Pallas, 1766
Cavia aperea Erxleben, 1777
Cavia fulgida Wagler, 1831
Cavia intermedia Cherem, Olimpio e Ximenez, 1999
Cavia magna Ximenez, 1980
Cavia porcellus (Linnaeus, 758)
Cavia tschudii Fitzinger, 1857
Gênero Galea Meyen, 1833
Galea flavidens (Brandt, 1835)
Galea musteloides Meyen, 1832
Galea spixii (Wagler, 1831)
Gênero Microcavia Gervais e Ameghino, 1880
Microcavia australis (I. Geoffroy e d'Orbigny, 1833)
Microcavia niata (Thomas, 1898)
Microcavia shiptoni (Thomas, 1925)
Subfamília Dolichotinae Pocock, 1922 
Gênero Dolichotis Desmarest, 1820
Dolichotis patagonum (Zimmermann, 1780)
Dolichotis salinicola Burmeister, 1876
Subfamília Hydrochoerinae Gray, 1825
Gênero Hydrochoerus Brisson, 1762
Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766)
Hydrochoerus isthmius Goodman, 1912
Gênero Kerodon F. Cuvier, 1825
Kerodon acrobata Moojen, Locks e Langguth, 1997
Kerodon rupestris (Wied-Neuwied, 1820)
Família Dasyproctidae Bonaparte, 1838
Gênero Dasyprocta Illiger, 1811
Dasyprocta azarae Lichtenstein, 1823
Dasyprocta coibae Thomas, 1902
Dasyprocta cristata (Desmarest, 1816)
Dasyprocta fuliginosa Wagler, 1832
Dasyprocta guamara Ojasti, 1972
Dasyprocta kalinowskii Thomas, 1897
Dasyprocta leporina (Linnaeus, 1758)
Dasyprocta mexicana Saussure, 1860
Dasyprocta prymnolopha Wagler, 1831
Dasyprocta punctata Gray, 1842
Dasyprocta ruatanica Thomas, 1901
Gênero Myoprocta Thomas, 1903
Myoprocta acouchy (Erxleben, 1777)
Myoprocta pratti Pocock, 1913
Família Cuniculidae Miller e Gidley, 1918
Gênero Cuniculus Brisson, 1762
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)
Cuniculus taczanowskii (Stolzmann, 1865)
Família Octodontidae Waterhouse, 1840
Gênero Aconaemys Ameghino, 1891
Aconaemys fuscus (Waterhouse, 1842)
Aconaemys porteri Thomas, 1917
Aconaemys sagei Pearson, 1984
Gênero Octodon Bennett, 1832
Octodon bridgesi Waterhouse, 1845
Octodon degus (Molina, 1782)
Octodon lunatus Osgood, 1943
Octodon pacificus Hutterer, 1994
Gênero Octodontomys Palmer, 1903
Octodontomys gliroides (Gervais e d'Orbigny, 1844)
Gênero Octomys Thomas, 1920
Octomys mimax Thomas, 1920
Gênero Pipanacoctomys Mares, Braun, Barquez e Diaz, 2000
Pipanacoctomys aureus Mares, Braun, Barquez e Diaz, 2000
Gênero Salinoctomys Mares, Braun, Barquez e Diaz, 2000
Salinoctomys loschalchalerosorum Mares, Braun, Barquez e Diaz, 2000
Gênero Spalacopus Wagler, 1832
Spalacopus cyanus (Molina, 1782)
Gênero Tympanoctomys Yepes, 1940
Tympanoctomys barrerae (Lawrence, 1941)
Família Abrocomidae Miller e Gidley, 1918
Gênero Abrocoma Waterhouse, 1837
Abrocoma bennettii Waterhouse, 1837
Abrocoma boliviensis Glanz e Anderson, 1990
Abrocoma budini Thomas, 1920
Abrocoma cinerea Thomas, 1919
Abrocoma famatina Thomas, 1920
Abrocoma shistacea Thomas, 1921
Abrocoma uspallata Braun e Mares, 2002
Abrocoma vaccarum Thomas, 1921
Gênero Cuscomys Emmons, 1999
Cuscomys ashaninka Emmons, 1999
Cuscomys oblativa Eaton, 1916
Família Myocastoridae Ameghino, 1904
Gênero Myocastor Kerr, 1792
Myocastor coypus (Molina, 1782)
Família Capromyidae Smith, 1842
Subfamília Capromyinae Smith, 1842
Gênero Capromys Desmarest, 1822
Capromys gundlachianus Varona, 1983
Capromys pilorides (Say, 1822)
Gênero Geocapromys Chapman, 1901
Geocapromys brownii (J. Fischer, 1829)
Geocapromys ingrahami (J. A. Allen, 1891)
†Geocapromys thoracatus (True, 1888)
Gênero Mesocapromys Varona, 1970
Mesocapromys angelcabrerai (Varona, 1979)
Mesocapromys auritus (Varona, 1970)
Mesocapromys melanurus (Poey, 1865)
Mesocapromys nanus (G. M. Allen, 1917)
Mesocapromys sanfelipensis (Varona e Garrido, 1970)
Gênero Mysateles Lesson, 1842
Mysateles garridoi (Varona, 1970)
Mysateles meridionalis (Varona, 1986)
Mysateles prehensilis (Poeppig, 1824)
Subfamília †Hexolobodontinae Woods, 1989
Gênero †Hexolobodon Miller, 1929
†Hexolobodon phenax Miller, 1929
Subfamília † Isolobodontinae Woods, 1989
Gênero †Isolobodon J. A. Allen, 1916
†Isolobodon montanus (Miller, 1922)
†Isolobodon portoricensis J. A. Allen, 1916
Subfamília † Plagiodontinae Ellerman, 1940
Gênero †Plagiodontia F. Cuvier, 1836
†Plagiodontia aedium F. Cuvier, 1836
†Plagiodontia araeum Ray, 1964
†Plagiodontia ipnaeum Johnson, 1948
Gênero †Rhizoplagiodontia Woods, 1989
†Rhizoplagiodontia lemkei Woods, 1989
Família †Heptaxodontidae Anthony, 1917
Subfamília † Clidomyinae Wood, 1989
Gênero †Clidomys Anthony, 1929
†Clidomys osborni Anthony, 1920
Subfamília †Heptaxodontinae Anthony, 1917
Gênero †Amblyrhiza Cope, 1868
†Amblyrhiza inundata Cope, 1868
Gênero †Elasmodontomys Anthony, 1916
†Elasmodontomys obliquus Anthony, 1916
Gênero †Quemisia Miller, 1929
†Quemisia gravis Miller, 1929

Lista de mamíferos de Wilson e Reeder: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Listas de mamíferos